El tráfico de red o tráfico de datos es la cantidad de datos que se mueven a través de una red en un momento dado. Los datos de red en las redes informáticas se encapsulan principalmente en paquetes de red, que proporcionan la carga en la red. El tráfico de red es el componente principal para la medición del tráfico de red, el control del tráfico de red y la simulación.

 Control del tráfico de red - gestionar, priorizar, controlar o reducir el tráfico de red
 Medición del tráfico de red - medir la cantidad y el tipo de tráfico en una red determinada
 Simulación de tráfico de red - para medir la eficiencia de una red de comunicaciones
 Modelo de generación de tráfico - es un modelo estocástico de los flujos de tráfico o de las fuentes de datos en una red informática de comunicaciones.

El análisis adecuado del tráfico de red proporciona a la organización la seguridad de la red como beneficio; por ejemplo, una cantidad inusual de tráfico en una red es una posible señal de un ataque. Los informes sobre el tráfico de la red proporcionan información valiosa para prevenir dichos ataques.

El volumen de tráfico es una medida del trabajo total realizado por un recurso o instalación, normalmente a lo largo de 24 horas, y se mide en unidades de erlang/horas. Se define como el producto de la intensidad media de tráfico y el periodo de tiempo del estudio.

Volumen de tráfico = Intensidad de tráfico × tiempo

Un volumen de tráfico de un erlang/hora puede ser causado por dos circuitos ocupados continuamente durante media hora o por un circuito ocupado a medias (0,5 erlang) durante un periodo de dos horas. Los operadores de telecomunicaciones tienen un interés vital en el volumen de tráfico, ya que dicta directamente sus ingresos.

Referencias 

Redes computacionales
Protocolo de Internet
Telecomunicaciones
Redes
Seguridad de Internet